Dolynjany (ukrainisch ; russische Entsprechung Dolinjany/Долиняны) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Dolynjany (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Dolynjany (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Dolynjany (Dnister)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Murowany Kuryliwzi, siehe Dolynjany (Murowany Kuryliwzi)